В українських текстах з інформатики і програмування термін налагодження програм, через недбалий переклад з російської двох різних понять в одне українське слово, може означати
 Налагодження програм (загальне) () — сервісні дії з приведення програм до роботоздатності
 Налагодження програм () — зневадження